Glinkine (masculin ; ) ou Glinkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anton Glinkine (1988-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe